Ha'il (arabiska: حائل) är en provins i centrala Saudiarabien.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser